Simolestes is een geslacht van uitgestorven pliosauriden dat leefde in het Midden- tot Laat-Jura.

Naamgeving
In 1909 benoemde Charles William Andrews een Simolestes vorax. De geslachtsnaam betekent 'stompneuzige rover'. De soortaanduiding betekent 'roofzuchtig' in het Latijn.

Het type-exemplaar BMNH R. 3319 is een bijna compleet maar verbrijzeld skelet dat diagnostisch is voor Simolestes vorax, daterend uit de Callovien van de Oxford Clay-formatie in Engeland. Het geslacht is ook bekend van het Callovien en Bajocien van Frankrijk (Simolestes keileni) en het Tithonien van India (Simolestes indicus, een hernoeming van Plesiosaurus indicus). De verwijzing van deze twee soorten naar Simolestes is echter twijfelachtig.

Beschrijving 
Simolestes bezat een korte, hoge en brede schedel die was gebouwd om torsiekrachten tijdens de jacht te weerstaan.

De grootste exemplaren van Simolestes vorax bereikten een lengte van ongeveer 4,5 meter, als een kop-lichaamverhouding vergelijkbaar met die van Liopleurodon wordt toegepast. Simolestes keileni was groter, met exemplaren uit Frankrijk die suggereerden dat sommige individuen meer dan zes meter lang werden. Simolestes vorax en Simolestes keileni wogen respectievelijk ongeveer een en twee ton.

Paleobiologie 
Zoals de meeste pliosauriërs bezat Simolestes zoutafscheidende klieren, waardoor het dier de zoutbalans kon behouden en zeewater kon drinken. Recente studies over de voortbeweging van plesiosauriërs geven aan dat Simolestes, net als andere plesiosauriërs, een uniek bouwplan voor beweging bezat, dat verschilt van moderne organismen in vergelijkbare niches.

Voedingsgewoonten 
De exacte voedingsgewoonten van Simolestes zijn onduidelijk. De huidige consensus is echter dat het geslacht voornamelijk teuthofaag was en belemnieten, zachte teuthoïden en ammonieten consumeerde. Het is mogelijk dat Simolestes ook ecologisch gescheiden was van andere hedendaagse pliosauriërgeslachten zoals Liopleurodon en Pachycostasaurus door in diepere wateren of 's nachts te jagen, aangezien moderne koppotigen dagelijkse voedingscycli vertonen, het daglicht doorbrengen in diepere, veiligere wateren en 's nachts op pad gaan om te eten.

Fylogenie 

Het onderstaande cladogram volgt een analyse uit 2011 door de paleontologen Hilary F. Ketchum en Roger B.J. Benson, en teruggebracht tot alleen geslachten.

Uitgestorven reptielen